Футбольная лига в сезоне 1932/33 — 41-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона во второй раз в своей истории стал лондонский клуб «Арсенал». Второй дивизион выиграл «Сток Сити», Третий северный дивизион — «Халл Сити», Третий южный дивизион — «Брентфорд».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1932/33 на RSSSF.com 

1932
Футбол в Англии в сезоне 1932/1933
Английский чемпионат
Английский чемпионат